Obra del Ballet Popular, entitat per al foment de la sardana i la dansa tradicional, amb seu a Barcelona
 On-base percentage, mesura estadística en el beisbol